Welsh voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Welsh voetbalelftal onder 19 (vrouwen)